Signiphoridae — семейство паразитических наездников надсемейства Chalcidoidea подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые. Размеры мелкие (1-5 мм). Крылья с сильно редуцированным жилкованием. Усики 5-7 члениковые. Проподеум с характерной крупной треугольной срединной областью.

Биология 
Паразиты Coccoidea и Aleyrodidae (Homoptera), пупариев двукрылых насекомых (Diptera), гиперпаразиты Encyrtidae.

Распространение 
Имеют космополитное распространение с наибольшим разнообразием в Неотропике. В европейской фауне около 10 видов.

Классификация 
Мировая фауна включает 4 рода и около 134 вида, в Палеарктике — 4 рода и 14 видов. Фауна России включает 2 рода и 4 вида наездников этого семейства.

 Chartocerus Motschulsky, 1859 (30 видов)
 Clytina Erdös, 1957 (1 вид)
 Signiphora Ashmead, 1880 (40 видов)
 Thysanus Walker, 1840 (4 вида)

Палеонтология 
В 2020 году описан первый ископаемый представитель семейства Signiphoridae.
  — Балтийский янтарь (эоцен; 36,7—48,5 млн лет)

Примечания

Литература 
 Никольская М. Н. Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea). М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. Вып. 44. 576 с. В надзаг.: Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР.

Ссылки 
 BioLib
 Universal Chalcidoidea Database

Chalcidoidea
Семейства насекомых